Abu Salim Ali II – sułtan Maroka z dynastii Marynidów (1359-1361)
 Ali II – sułtan Kanem-Bornu (1657-1694)